Спороношение — процесс размножения грибов с помощью спор. Подразделяется на бесполое и половое.

Бесполое спороношение 
При бесполом спороношении споры образуются без полового процесса. Споры обычно образуются эндогенно — в спорангиях, или экзогенно — в конидиях.

Половое спороношение 
При половом спороношении споры образуются в результате полового процесса — изогамии, гетерогамии, оогамии, зигогамии.

Микология